Csehország
 Josefův Důl, település a Jablonec nad Nisou-i járásban
 Josefův Důl, település a Mladá Boleslav-i járásban